Ранчо ел Брамадеро има више значења:

 Ранчо ел Брамадеро, Ранчо Епифанио Бустос (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Брамадеро (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику